Chad steht für:
 Chad (Vorname), männlicher Vorname
 Chad von York, zweiter Bischof von York
 Chad (Einheit), veraltete Einheit des Neutronenflusses
 die englische Bezeichnung des afrikanischen Staates Tschad
 ein indisches Kartenspiel, siehe Spielkarte (indisch)
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Claydon Hamilton Automotive Design

Chad ist der Familienname folgender Personen:
 Norman Chad (* 1958), US-amerikanischer Fernsehkommentator und Pokerspieler

Siehe auch:
 Chat (Begriffsklärung)
 Shad
 Schad